Le mot Maala désigne la transcription française du mot arabe معالة qui peut désigner :

Toponymie 

 Maala, commune de Kabylie en Algérie.

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme